|-
|(103501)||2000 AT245|| align=right|14,8|| align=right|2,278|| align=right|0,286|| align=right|22,51|| align=right|3,437||MBA||8. ledna 2000||Mauna Kea||D. J. Tholen; R. Whiteley
|-
|(103502)||2000 AF247|| align=right|15,4|| align=right|2,240|| align=right|0,175|| align=right|9,73|| align=right|3,353||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103503)||2000 AP248|| align=right|15,0|| align=right|2,666|| align=right|0,051|| align=right|13,21|| align=right|4,353||MBA||4. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(103504)||2000 AF254|| align=right|15,8|| align=right|2,695|| align=right|0,072|| align=right|1,20|| align=right|4,423||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103505)||2000 BW|| align=right|16,0|| align=right|1,921|| align=right|0,028|| align=right|19,53|| align=right|2,662||MBA||28. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103506)||2000 BD1|| align=right|15,4|| align=right|1,970|| align=right|0,267|| align=right|27,10|| align=right|2,764||MBA||28. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103507)||2000 BK1|| align=right|15,6|| align=right|2,963|| align=right|0,051|| align=right|4,12|| align=right|5,099||MBA||26. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103508)||2000 BV1|| align=right|12,9|| align=right|5,259|| align=right|0,030|| align=right|3,58|| align=right|12,06||JUT||27. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103509)||2000 BG2|| align=right|16,4|| align=right|2,336|| align=right|0,175|| align=right|3,12|| align=right|3,570||MBA||26. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(103510)||2000 BS2|| align=right|14,9|| align=right|2,284|| align=right|0,171|| align=right|24,54|| align=right|3,452||MBA||26. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103511)||2000 BW2|| align=right|15,9|| align=right|2,414|| align=right|0,134|| align=right|4,01|| align=right|3,751||MBA||25. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(103512)||2000 BZ2|| align=right|15,5|| align=right|2,388|| align=right|0,051|| align=right|7,84|| align=right|3,688||MBA||26. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(103513)||2000 BM3|| align=right|14,6|| align=right|2,662|| align=right|0,140|| align=right|8,47|| align=right|4,342||MBA||27. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(103514)||2000 BD4|| align=right|13,5|| align=right|2,540|| align=right|0,145|| align=right|13,06|| align=right|4,047||MBA||21. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103515)||2000 BR4|| align=right|15,0|| align=right|2,743|| align=right|0,245|| align=right|12,12|| align=right|4,541||MBA||21. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103516)||2000 BY4|| align=right|14,4|| align=right|2,676|| align=right|0,228|| align=right|12,37|| align=right|4,377||MBA||21. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103517)||2000 BE5|| align=right|15,6|| align=right|2,248|| align=right|0,129|| align=right|4,40|| align=right|3,369||MBA||27. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103518)||2000 BF5|| align=right|17,1|| align=right|2,241|| align=right|0,149|| align=right|3,96|| align=right|3,354||MBA||27. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103519)||2000 BW5|| align=right|15,2|| align=right|2,666|| align=right|0,154|| align=right|13,90|| align=right|4,352||MBA||27. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103520)||2000 BB6|| align=right|15,0|| align=right|2,766|| align=right|0,145|| align=right|13,78|| align=right|4,600||MBA||28. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103521)||2000 BH6|| align=right|14,4|| align=right|2,597|| align=right|0,195|| align=right|14,52|| align=right|4,185||MBA||28. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103522)||2000 BQ6|| align=right|16,3|| align=right|1,769|| align=right|0,178|| align=right|12,49|| align=right|2,352||MBA||29. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103523)||2000 BT6|| align=right|13,9|| align=right|3,118|| align=right|0,054|| align=right|22,93|| align=right|5,506||MBA||26. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103524)||2000 BO7|| align=right|15,6|| align=right|2,233|| align=right|0,094|| align=right|4,92|| align=right|3,337||MBA||29. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103525)||2000 BW7|| align=right|15,7|| align=right|2,265|| align=right|0,172|| align=right|5,35|| align=right|3,408||MBA||29. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103526)||2000 BS8|| align=right|15,4|| align=right|2,256|| align=right|0,083|| align=right|6,69|| align=right|3,387||MBA||29. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103527)||2000 BB9|| align=right|15,6|| align=right|2,551|| align=right|0,107|| align=right|4,56|| align=right|4,074||MBA||26. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103528)||2000 BD10|| align=right|16,2|| align=right|2,562|| align=right|0,061|| align=right|1,09|| align=right|4,099||MBA||26. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103529)||2000 BK10|| align=right|15,5|| align=right|2,925|| align=right|0,071|| align=right|5,94|| align=right|5,002||MBA||26. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103530)||2000 BS11|| align=right|16,9|| align=right|2,367|| align=right|0,085|| align=right|3,49|| align=right|3,642||MBA||26. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103531)||2000 BD12|| align=right|15,9|| align=right|2,843|| align=right|0,077|| align=right|1,03|| align=right|4,792||MBA||28. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103532)||2000 BT12|| align=right|15,9|| align=right|2,350|| align=right|0,218|| align=right|1,64|| align=right|3,602||MBA||28. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103533)||2000 BS14|| align=right|14,3|| align=right|2,667|| align=right|0,274|| align=right|12,09|| align=right|4,356||MBA||28. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(103534)||2000 BS16|| align=right|14,5|| align=right|2,645|| align=right|0,204|| align=right|13,24|| align=right|4,300||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103535)||2000 BT16|| align=right|15,9|| align=right|2,759|| align=right|0,088|| align=right|3,42|| align=right|4,581||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103536)||2000 BD17|| align=right|15,6|| align=right|2,355|| align=right|0,069|| align=right|6,72|| align=right|3,613||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103537)||2000 BO17|| align=right|13,1|| align=right|3,929|| align=right|0,143|| align=right|6,61|| align=right|7,786||HLD||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103538)||2000 BY17|| align=right|14,9|| align=right|2,355|| align=right|0,248|| align=right|6,27|| align=right|3,613||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103539)||2000 BZ17|| align=right|15,5|| align=right|2,610|| align=right|0,109|| align=right|7,96|| align=right|4,216||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103540)||2000 BT18|| align=right|15,0|| align=right|2,810|| align=right|0,126|| align=right|6,52|| align=right|4,709||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103541)||2000 BU18|| align=right|15,5|| align=right|3,025|| align=right|0,206|| align=right|1,86|| align=right|5,260||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103542)||2000 BV18|| align=right|16,0|| align=right|1,973|| align=right|0,056|| align=right|17,64|| align=right|2,772||MBA||29. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103543)||2000 BJ20|| align=right|15,9|| align=right|2,324|| align=right|0,049|| align=right|5,77|| align=right|3,541||MBA||26. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103544)||2000 BC21|| align=right|17,2|| align=right|2,374|| align=right|0,048|| align=right|1,44|| align=right|3,658||MBA||29. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103545)||2000 BP22|| align=right|16,3|| align=right|2,588|| align=right|0,220|| align=right|6,24|| align=right|4,163||MBA||25. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(103546)||2000 BN23|| align=right|14,9|| align=right|2,782|| align=right|0,134|| align=right|16,92|| align=right|4,640||MBA||27. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103547)||2000 BA24|| align=right|14,6|| align=right|2,697|| align=right|0,119|| align=right|12,66|| align=right|4,428||MBA||29. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103548)||2000 BH24|| align=right|14,9|| align=right|2,782|| align=right|0,163|| align=right|8,62|| align=right|4,639||MBA||29. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103549)||2000 BJ24|| align=right|14,5|| align=right|2,681|| align=right|0,047|| align=right|14,59|| align=right|4,389||MBA||29. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103550)||2000 BS24|| align=right|14,8|| align=right|2,248|| align=right|0,129|| align=right|10,02|| align=right|3,371||MBA||29. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103551)||2000 BJ25|| align=right|15,8|| align=right|2,294|| align=right|0,141|| align=right|6,12|| align=right|3,474||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103552)||2000 BU26|| align=right|15,4|| align=right|2,439|| align=right|0,083|| align=right|8,01|| align=right|3,809||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103553)||2000 BW26|| align=right|15,8|| align=right|2,667|| align=right|0,169|| align=right|2,89|| align=right|4,354||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103554)||2000 BF27|| align=right|15,4|| align=right|2,249|| align=right|0,106|| align=right|4,89|| align=right|3,373||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103555)||2000 BS27|| align=right|16,0|| align=right|2,346|| align=right|0,122|| align=right|3,94|| align=right|3,593||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103556)||2000 BD28|| align=right|16,4|| align=right|2,422|| align=right|0,128|| align=right|2,88|| align=right|3,768||MBA||31. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103557)||2000 BK28|| align=right|14,9|| align=right|2,654|| align=right|0,360|| align=right|6,50|| align=right|4,324||MBA||31. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103558)||2000 BE29|| align=right|15,1|| align=right|2,366|| align=right|0,181|| align=right|6,42|| align=right|3,638||MBA||25. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(103559)||2000 BU31|| align=right|15,8|| align=right|2,461|| align=right|0,135|| align=right|9,16|| align=right|3,860||MBA||27. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103560)||2000 BZ31|| align=right|15,4|| align=right|2,395|| align=right|0,136|| align=right|5,66|| align=right|3,705||MBA||30. ledna 2000||Catalina||CSS
|-
|(103561)||2000 BJ32|| align=right|15,0|| align=right|2,702|| align=right|0,066|| align=right|4,53|| align=right|4,440||MBA||28. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103562)||2000 BL33|| align=right|16,1|| align=right|2,459|| align=right|0,141|| align=right|4,82|| align=right|3,855||MBA||30. ledna 2000||Catalina||CSS
|-
|(103563)||2000 BY33|| align=right|16,7|| align=right|2,338|| align=right|0,101|| align=right|3,11|| align=right|3,574||MBA||30. ledna 2000||Catalina||CSS
|-
|(103564)||2000 BR34|| align=right|15,0|| align=right|2,419|| align=right|0,092|| align=right|21,23|| align=right|3,761||MBA||30. ledna 2000||Catalina||CSS
|-
|(103565)||2000 BG35|| align=right|15,1|| align=right|2,643|| align=right|0,136|| align=right|12,09|| align=right|4,295||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103566)||2000 BL35|| align=right|15,1|| align=right|2,682|| align=right|0,130|| align=right|4,81|| align=right|4,392||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103567)||2000 BR40|| align=right|16,7|| align=right|2,399|| align=right|0,137|| align=right|1,23|| align=right|3,714||MBA||29. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103568)||2000 BZ41|| align=right|16,5|| align=right|2,346|| align=right|0,274|| align=right|1,18|| align=right|3,593||MBA||30. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103569)||2000 BD45|| align=right|16,1|| align=right|2,458|| align=right|0,175|| align=right|3,25|| align=right|3,853||MBA||28. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103570)||2000 BH49|| align=right|15,3|| align=right|2,630|| align=right|0,033|| align=right|2,41|| align=right|4,265||MBA||27. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103571)||2000 BU49|| align=right|16,7|| align=right|2,287|| align=right|0,197|| align=right|0,78|| align=right|3,459||MBA||16. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103572)||2000 BX50|| align=right|15,3|| align=right|2,599|| align=right|0,064|| align=right|10,29|| align=right|4,188||MBA||16. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103573)||2000 BE51|| align=right|15,2|| align=right|3,090|| align=right|0,147|| align=right|0,80|| align=right|5,430||MBA||30. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103574)||2000 CR|| align=right|15,3|| align=right|2,558|| align=right|0,120|| align=right|3,63|| align=right|4,090||MBA||3. února 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(103575)||2000 CS|| align=right|16,1|| align=right|2,233|| align=right|0,133|| align=right|6,79|| align=right|3,337||MBA||3. února 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(103576)||2000 CG1|| align=right|15,4|| align=right|2,244|| align=right|0,131|| align=right|6,94|| align=right|3,361||MBA||4. února 2000||Zeno||T. Stafford
|-
|(103577)||2000 CL1|| align=right|15,7|| align=right|2,676|| align=right|0,128|| align=right|15,33|| align=right|4,378||MBA||4. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(103578)||2000 CK3|| align=right|15,0|| align=right|2,576|| align=right|0,204|| align=right|5,72|| align=right|4,134||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103579)||2000 CZ3|| align=right|16,0|| align=right|2,372|| align=right|0,110|| align=right|1,76|| align=right|3,653||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103580)||2000 CF4|| align=right|15,2|| align=right|2,509|| align=right|0,068|| align=right|3,13|| align=right|3,972||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103581)||2000 CO4|| align=right|16,0|| align=right|2,221|| align=right|0,097|| align=right|7,08|| align=right|3,309||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103582)||2000 CQ4|| align=right|15,7|| align=right|2,342|| align=right|0,244|| align=right|6,66|| align=right|3,584||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103583)||2000 CR5|| align=right|15,1|| align=right|2,672|| align=right|0,221|| align=right|2,51|| align=right|4,367||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103584)||2000 CW5|| align=right|15,4|| align=right|2,298|| align=right|0,153|| align=right|5,64|| align=right|3,484||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103585)||2000 CH7|| align=right|15,1|| align=right|3,046|| align=right|0,078|| align=right|2,12|| align=right|5,315||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103586)||2000 CR7|| align=right|14,8|| align=right|2,999|| align=right|0,038|| align=right|9,86|| align=right|5,194||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103587)||2000 CT7|| align=right|16,3|| align=right|2,234|| align=right|0,172|| align=right|4,04|| align=right|3,339||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103588)||2000 CU7|| align=right|14,8|| align=right|2,732|| align=right|0,102|| align=right|18,53|| align=right|4,515||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103589)||2000 CH8|| align=right|15,9|| align=right|2,258|| align=right|0,092|| align=right|7,07|| align=right|3,392||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103590)||2000 CL8|| align=right|15,1|| align=right|2,555|| align=right|0,102|| align=right|4,41|| align=right|4,083||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103591)||2000 CR8|| align=right|15,7|| align=right|2,786|| align=right|0,106|| align=right|9,83|| align=right|4,649||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103592)||2000 CB9|| align=right|16,2|| align=right|2,220|| align=right|0,103|| align=right|4,19|| align=right|3,307||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103593)||2000 CC10|| align=right|15,5|| align=right|2,655|| align=right|0,196|| align=right|1,24|| align=right|4,325||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103594)||2000 CC11|| align=right|14,5|| align=right|2,647|| align=right|0,152|| align=right|7,91|| align=right|4,305||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103595)||2000 CE11|| align=right|16,1|| align=right|2,252|| align=right|0,151|| align=right|4,69|| align=right|3,378||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103596)||2000 CK12|| align=right|15,2|| align=right|2,671|| align=right|0,105|| align=right|15,07|| align=right|4,364||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103597)||2000 CP14|| align=right|16,7|| align=right|2,461|| align=right|0,134|| align=right|2,70|| align=right|3,860||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103598)||2000 CR14|| align=right|15,6|| align=right|2,651|| align=right|0,102|| align=right|2,43|| align=right|4,316||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103599)||2000 CY14|| align=right|16,3|| align=right|2,430|| align=right|0,137|| align=right|1,26|| align=right|3,788||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103600)||2000 CM16|| align=right|15,8|| align=right|2,236|| align=right|0,194|| align=right|6,50|| align=right|3,343||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103601)||2000 CP17|| align=right|16,1|| align=right|2,302|| align=right|0,124|| align=right|7,36|| align=right|3,491||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103602)||2000 CU17|| align=right|16,2|| align=right|2,306|| align=right|0,128|| align=right|5,63|| align=right|3,501||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103603)||2000 CG18|| align=right|15,8|| align=right|2,599|| align=right|0,136|| align=right|4,52|| align=right|4,190||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103604)||2000 CH18|| align=right|15,3|| align=right|2,692|| align=right|0,021|| align=right|3,48|| align=right|4,415||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103605)||2000 CM18|| align=right|15,5|| align=right|2,358|| align=right|0,102|| align=right|5,29|| align=right|3,620||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103606)||2000 CR18|| align=right|15,6|| align=right|2,701|| align=right|0,124|| align=right|12,04|| align=right|4,438||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103607)||2000 CE19|| align=right|16,5|| align=right|2,738|| align=right|0,139|| align=right|4,19|| align=right|4,530||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103608)||2000 CR19|| align=right|15,9|| align=right|2,195|| align=right|0,190|| align=right|4,58|| align=right|3,251||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103609)||2000 CE20|| align=right|15,7|| align=right|2,533|| align=right|0,144|| align=right|4,51|| align=right|4,030||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103610)||2000 CS20|| align=right|16,0|| align=right|2,541|| align=right|0,048|| align=right|4,03|| align=right|4,049||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103611)||2000 CW20|| align=right|15,5|| align=right|2,462|| align=right|0,156|| align=right|3,61|| align=right|3,863||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103612)||2000 CD21|| align=right|15,4|| align=right|2,672|| align=right|0,046|| align=right|13,58|| align=right|4,367||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103613)||2000 CM21|| align=right|15,4|| align=right|2,737|| align=right|0,106|| align=right|7,90|| align=right|4,527||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103614)||2000 CF22|| align=right|15,9|| align=right|2,753|| align=right|0,152|| align=right|1,79|| align=right|4,567||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103615)||2000 CQ22|| align=right|15,2|| align=right|2,721|| align=right|0,204|| align=right|7,58|| align=right|4,488||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103616)||2000 CK23|| align=right|15,8|| align=right|2,206|| align=right|0,121|| align=right|7,34|| align=right|3,276||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103617)||2000 CL23|| align=right|15,9|| align=right|2,450|| align=right|0,237|| align=right|8,90|| align=right|3,833||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103618)||2000 CT23|| align=right|15,8|| align=right|2,630|| align=right|0,118|| align=right|8,45|| align=right|4,265||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103619)||2000 CH24|| align=right|15,7|| align=right|2,271|| align=right|0,137|| align=right|2,93|| align=right|3,423||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103620)||2000 CJ24|| align=right|16,6|| align=right|2,389|| align=right|0,137|| align=right|7,73|| align=right|3,693||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103621)||2000 CA25|| align=right|15,9|| align=right|2,317|| align=right|0,179|| align=right|2,83|| align=right|3,527||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103622)||2000 CR25|| align=right|16,4|| align=right|2,745|| align=right|0,146|| align=right|3,36|| align=right|4,548||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103623)||2000 CN26|| align=right|15,0|| align=right|2,767|| align=right|0,072|| align=right|1,82|| align=right|4,601||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103624)||2000 CF27|| align=right|15,7|| align=right|2,701|| align=right|0,243|| align=right|2,94|| align=right|4,439||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103625)||2000 CY27|| align=right|15,9|| align=right|2,451|| align=right|0,099|| align=right|5,55|| align=right|3,837||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103626)||2000 CH28|| align=right|16,0|| align=right|2,274|| align=right|0,228|| align=right|1,67|| align=right|3,429||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103627)||2000 CL28|| align=right|15,3|| align=right|2,799|| align=right|0,078|| align=right|7,07|| align=right|4,682||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103628)||2000 CB29|| align=right|16,0|| align=right|2,268|| align=right|0,114|| align=right|3,41|| align=right|3,415||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103629)||2000 CN29|| align=right|14,8|| align=right|2,753|| align=right|0,104|| align=right|9,28|| align=right|4,568||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103630)||2000 CS29|| align=right|14,8|| align=right|3,005|| align=right|0,112|| align=right|9,25|| align=right|5,207||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103631)||2000 CL30|| align=right|15,2|| align=right|2,627|| align=right|0,360|| align=right|28,40|| align=right|4,258||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103632)||2000 CP30|| align=right|16,0|| align=right|2,587|| align=right|0,124|| align=right|2,71|| align=right|4,160||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103633)||2000 CW30|| align=right|15,6|| align=right|2,584|| align=right|0,049|| align=right|3,84|| align=right|4,152||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103634)||2000 CA31|| align=right|15,6|| align=right|2,628|| align=right|0,123|| align=right|2,02|| align=right|4,259||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103635)||2000 CT31|| align=right|15,1|| align=right|2,765|| align=right|0,098|| align=right|5,29|| align=right|4,596||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103636)||2000 CW31|| align=right|16,3|| align=right|2,301|| align=right|0,125|| align=right|1,77|| align=right|3,489||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103637)||2000 CF32|| align=right|15,2|| align=right|2,671|| align=right|0,188|| align=right|5,37|| align=right|4,365||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103638)||2000 CJ32|| align=right|14,1|| align=right|2,664|| align=right|0,164|| align=right|13,00|| align=right|4,348||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103639)||2000 CP33|| align=right|14,5|| align=right|2,687|| align=right|0,265|| align=right|14,07|| align=right|4,403||MBA||2. února 2000||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(103640)||2000 CQ33|| align=right|14,8|| align=right|3,187|| align=right|0,169|| align=right|6,22|| align=right|5,688||MBA||4. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(103641)||2000 CV33|| align=right|15,5|| align=right|2,472|| align=right|0,059|| align=right|4,62|| align=right|3,887||MBA||4. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(103642)||2000 CG34|| align=right|15,6|| align=right|2,437|| align=right|0,066|| align=right|6,77|| align=right|3,803||MBA||5. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(103643)||2000 CW34|| align=right|13,7|| align=right|3,125|| align=right|0,107|| align=right|9,25|| align=right|5,524||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103644)||2000 CK35|| align=right|15,7|| align=right|2,291|| align=right|0,117|| align=right|5,16|| align=right|3,466||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103645)||2000 CP35|| align=right|14,5|| align=right|3,143|| align=right|0,156|| align=right|2,86|| align=right|5,572||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103646)||2000 CD36|| align=right|15,2|| align=right|2,772|| align=right|0,291|| align=right|8,23|| align=right|4,615||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103647)||2000 CH36|| align=right|15,6|| align=right|2,348|| align=right|0,174|| align=right|2,84|| align=right|3,596||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103648)||2000 CG37|| align=right|14,6|| align=right|2,520|| align=right|0,113|| align=right|7,26|| align=right|3,999||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103649)||2000 CJ37|| align=right|15,5|| align=right|2,242|| align=right|0,163|| align=right|4,78|| align=right|3,355||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103650)||2000 CL37|| align=right|16,4|| align=right|2,230|| align=right|0,144|| align=right|3,49|| align=right|3,329||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103651)||2000 CJ38|| align=right|16,3|| align=right|2,332|| align=right|0,178|| align=right|3,73|| align=right|3,560||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103652)||2000 CP38|| align=right|15,4|| align=right|3,166|| align=right|0,126|| align=right|0,26|| align=right|5,633||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103653)||2000 CR39|| align=right|16,1|| align=right|2,296|| align=right|0,166|| align=right|1,62|| align=right|3,477||MBA||5. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(103654)||2000 CX40|| align=right|16,3|| align=right|2,332|| align=right|0,165|| align=right|3,92|| align=right|3,561||MBA||2. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(103655)||2000 CC41|| align=right|16,5|| align=right|2,394|| align=right|0,072|| align=right|7,35|| align=right|3,704||MBA||6. února 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(103656)||2000 CV41|| align=right|15,5|| align=right|2,620|| align=right|0,024|| align=right|4,35|| align=right|4,240||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103657)||2000 CW41|| align=right|15,7|| align=right|2,437|| align=right|0,160|| align=right|10,14|| align=right|3,804||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103658)||2000 CL42|| align=right|16,4|| align=right|2,393|| align=right|0,100|| align=right|1,99|| align=right|3,702||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103659)||2000 CS45|| align=right|15,9|| align=right|2,699|| align=right|0,189|| align=right|5,15|| align=right|4,432||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103660)||2000 CJ46|| align=right|16,2|| align=right|2,380|| align=right|0,135|| align=right|1,52|| align=right|3,671||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103661)||2000 CK46|| align=right|16,5|| align=right|2,302|| align=right|0,110|| align=right|7,17|| align=right|3,491||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103662)||2000 CM46|| align=right|16,1|| align=right|2,306|| align=right|0,043|| align=right|6,35|| align=right|3,500||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103663)||2000 CC47|| align=right|15,1|| align=right|2,736|| align=right|0,116|| align=right|9,43|| align=right|4,525||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103664)||2000 CK48|| align=right|15,3|| align=right|2,760|| align=right|0,161|| align=right|6,46|| align=right|4,583||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103665)||2000 CZ48|| align=right|15,6|| align=right|2,999|| align=right|0,217|| align=right|10,66|| align=right|5,192||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103666)||2000 CU49|| align=right|15,2|| align=right|2,740|| align=right|0,053|| align=right|5,24|| align=right|4,534||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103667)||2000 CB50|| align=right|15,2|| align=right|2,740|| align=right|0,063|| align=right|12,96|| align=right|4,534||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103668)||2000 CB51|| align=right|14,5|| align=right|3,110|| align=right|0,107|| align=right|16,71|| align=right|5,483||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103669)||2000 CW51|| align=right|15,8|| align=right|2,430|| align=right|0,136|| align=right|4,23|| align=right|3,787||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103670)||2000 CD52|| align=right|14,5|| align=right|3,211|| align=right|0,129|| align=right|1,52|| align=right|5,753||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103671)||2000 CP54|| align=right|15,1|| align=right|2,691|| align=right|0,175|| align=right|1,63|| align=right|4,414||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103672)||2000 CB55|| align=right|14,6|| align=right|2,693|| align=right|0,189|| align=right|6,73|| align=right|4,418||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103673)||2000 CZ55|| align=right|14,7|| align=right|2,800|| align=right|0,053|| align=right|12,17|| align=right|4,684||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103674)||2000 CU58|| align=right|15,8|| align=right|1,871|| align=right|0,086|| align=right|25,44|| align=right|2,559||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103675)||2000 CP59|| align=right|16,1|| align=right|2,345|| align=right|0,051|| align=right|8,32|| align=right|3,591||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103676)||2000 CQ59|| align=right|15,5|| align=right|2,587|| align=right|0,137|| align=right|5,75|| align=right|4,160||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103677)||2000 CT59|| align=right|14,9|| align=right|2,922|| align=right|0,183|| align=right|10,51|| align=right|4,994||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103678)||2000 CY59|| align=right|15,3|| align=right|2,698|| align=right|0,038|| align=right|12,52|| align=right|4,430||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103679)||2000 CL61|| align=right|15,1|| align=right|2,779|| align=right|0,211|| align=right|7,77|| align=right|4,632||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103680)||2000 CP61|| align=right|15,0|| align=right|2,715|| align=right|0,054|| align=right|9,98|| align=right|4,473||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103681)||2000 CN62|| align=right|14,9|| align=right|2,762|| align=right|0,278|| align=right|8,82|| align=right|4,588||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103682)||2000 CY62|| align=right|15,1|| align=right|2,559|| align=right|0,122|| align=right|13,37|| align=right|4,093||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103683)||2000 CK64|| align=right|15,9|| align=right|3,025|| align=right|0,167|| align=right|2,09|| align=right|5,261||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103684)||2000 CF65|| align=right|16,1|| align=right|2,390|| align=right|0,099|| align=right|4,13|| align=right|3,695||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103685)||2000 CB66|| align=right|15,4|| align=right|2,780|| align=right|0,108|| align=right|4,76|| align=right|4,636||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103686)||2000 CX66|| align=right|16,5|| align=right|2,293|| align=right|0,121|| align=right|5,77|| align=right|3,472||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103687)||2000 CL68|| align=right|15,4|| align=right|2,762|| align=right|0,053|| align=right|1,68|| align=right|4,589||MBA||1. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103688)||2000 CS68|| align=right|16,7|| align=right|2,391|| align=right|0,189|| align=right|0,38|| align=right|3,698||MBA||1. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103689)||2000 CK69|| align=right|14,9|| align=right|2,660|| align=right|0,036|| align=right|14,00|| align=right|4,337||MBA||1. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103690)||2000 CM71|| align=right|15,9|| align=right|2,387|| align=right|0,131|| align=right|1,55|| align=right|3,688||MBA||7. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103691)||2000 CG72|| align=right|16,0|| align=right|2,835|| align=right|0,068|| align=right|1,18|| align=right|4,771||MBA||7. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103692)||2000 CJ72|| align=right|15,2|| align=right|2,620|| align=right|0,109|| align=right|13,82|| align=right|4,240||MBA||3. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(103693)||2000 CY72|| align=right|15,6|| align=right|2,617|| align=right|0,137|| align=right|4,34|| align=right|4,233||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103694)||2000 CP73|| align=right|15,4|| align=right|2,559|| align=right|0,078|| align=right|10,26|| align=right|4,094||MBA||7. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103695)||2000 CL75|| align=right|14,9|| align=right|2,451|| align=right|0,209|| align=right|12,66|| align=right|3,837||MBA||5. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103696)||2000 CP75|| align=right|16,0|| align=right|2,771|| align=right|0,166|| align=right|13,40|| align=right|4,611||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103697)||2000 CB76|| align=right|15,7|| align=right|2,292|| align=right|0,119|| align=right|7,34|| align=right|3,469||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103698)||2000 CH77|| align=right|14,8|| align=right|2,720|| align=right|0,149|| align=right|9,01|| align=right|4,485||MBA||10. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(103699)||2000 CS77|| align=right|17,0|| align=right|2,271|| align=right|0,119|| align=right|3,19|| align=right|3,421||MBA||7. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103700)||2000 CC78|| align=right|15,8|| align=right|2,744|| align=right|0,081|| align=right|5,75|| align=right|4,545||MBA||7. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103701)||2000 CL78|| align=right|16,0|| align=right|2,366|| align=right|0,056|| align=right|6,27|| align=right|3,639||MBA||7. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103702)||2000 CZ78|| align=right|16,1|| align=right|2,656|| align=right|0,164|| align=right|2,90|| align=right|4,327||MBA||8. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103703)||2000 CZ81|| align=right|15,5|| align=right|2,284|| align=right|0,179|| align=right|4,43|| align=right|3,452||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103704)||2000 CH82|| align=right|15,6|| align=right|2,363|| align=right|0,106|| align=right|10,95|| align=right|3,631||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103705)||2000 CW82|| align=right|15,0|| align=right|2,202|| align=right|0,118|| align=right|3,68|| align=right|3,267||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103706)||2000 CS83|| align=right|14,6|| align=right|2,694|| align=right|0,024|| align=right|14,55|| align=right|4,421||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103707)||2000 CW83|| align=right|15,0|| align=right|3,126|| align=right|0,128|| align=right|2,19|| align=right|5,526||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103708)||2000 CD84|| align=right|15,1|| align=right|2,791|| align=right|0,200|| align=right|2,35|| align=right|4,661||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103709)||2000 CF84|| align=right|15,8|| align=right|2,234|| align=right|0,126|| align=right|5,61|| align=right|3,339||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103710)||2000 CT86|| align=right|15,4|| align=right|2,482|| align=right|0,076|| align=right|6,78|| align=right|3,909||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103711)||2000 CV86|| align=right|15,0|| align=right|2,638|| align=right|0,241|| align=right|6,43|| align=right|4,283||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103712)||2000 CP87|| align=right|15,5|| align=right|2,738|| align=right|0,177|| align=right|9,77|| align=right|4,529||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103713)||2000 CZ87|| align=right|15,8|| align=right|2,430|| align=right|0,129|| align=right|1,63|| align=right|3,786||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103714)||2000 CO89|| align=right|15,8|| align=right|2,388|| align=right|0,178|| align=right|3,21|| align=right|3,690||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103715)||2000 CA91|| align=right|15,5|| align=right|2,729|| align=right|0,171|| align=right|1,90|| align=right|4,506||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103716)||2000 CK91|| align=right|15,0|| align=right|2,489|| align=right|0,036|| align=right|11,55|| align=right|3,925||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103717)||2000 CS91|| align=right|14,8|| align=right|2,387|| align=right|0,198|| align=right|8,74|| align=right|3,687||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103718)||2000 CV92|| align=right|15,3|| align=right|2,357|| align=right|0,166|| align=right|3,55|| align=right|3,617||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103719)||2000 CV93|| align=right|15,0|| align=right|2,661|| align=right|0,247|| align=right|9,54|| align=right|4,340||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103720)||2000 CF95|| align=right|14,7|| align=right|2,432|| align=right|0,161|| align=right|14,29|| align=right|3,793||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103721)||2000 CV95|| align=right|16,5|| align=right|2,258|| align=right|0,102|| align=right|1,60|| align=right|3,393||MBA||10. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103722)||2000 CL96|| align=right|16,2|| align=right|2,325|| align=right|0,169|| align=right|5,47|| align=right|3,544||MBA||11. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103723)||2000 CN96|| align=right|16,8|| align=right|2,420|| align=right|0,153|| align=right|2,47|| align=right|3,763||MBA||11. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103724)||2000 CW96|| align=right|15,3|| align=right|2,270|| align=right|0,136|| align=right|6,08|| align=right|3,418||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103725)||2000 CF98|| align=right|14,6|| align=right|3,123|| align=right|0,117|| align=right|10,14|| align=right|5,518||MBA||7. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103726)||2000 CR98|| align=right|15,8|| align=right|2,842|| align=right|0,078|| align=right|1,35|| align=right|4,790||MBA||8. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103727)||2000 CF99|| align=right|15,5|| align=right|3,019|| align=right|0,151|| align=right|0,49|| align=right|5,244||MBA||8. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103728)||2000 CZ99|| align=right|15,7|| align=right|2,861|| align=right|0,077|| align=right|1,38|| align=right|4,838||MBA||10. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103729)||2000 CW100|| align=right|16,2|| align=right|2,351|| align=right|0,150|| align=right|7,68|| align=right|3,605||MBA||12. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103730)||2000 CJ102|| align=right|15,5|| align=right|2,336|| align=right|0,171|| align=right|2,55|| align=right|3,570||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103731)||2000 CK102|| align=right|16,7|| align=right|2,465|| align=right|0,134|| align=right|2,02|| align=right|3,869||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103732)||2000 CO103|| align=right|14,8|| align=right|2,261|| align=right|0,285|| align=right|22,46|| align=right|3,398||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103733)||2000 CD105|| align=right|16,7|| align=right|2,322|| align=right|0,129|| align=right|7,16|| align=right|3,538||MBA||5. února 2000||Kitt Peak||M. W. Buie
|-
|(103734)||2000 CO106|| align=right|15,7|| align=right|2,385|| align=right|0,241|| align=right|9,43|| align=right|3,682||MBA||5. února 2000||Kitt Peak||M. W. Buie
|-
|(103735)||2000 CH108|| align=right|15,3|| align=right|2,554|| align=right|0,134|| align=right|14,78|| align=right|4,081||MBA||5. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(103736)||2000 CQ108|| align=right|15,3|| align=right|2,591|| align=right|0,117|| align=right|10,64|| align=right|4,171||MBA||5. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(103737)||2000 CU108|| align=right|15,9|| align=right|2,574|| align=right|0,067|| align=right|2,12|| align=right|4,129||MBA||5. února 2000||Kitt Peak||M. W. Buie
|-
|(103738)||2000 CA110|| align=right|16,5|| align=right|2,706|| align=right|0,060|| align=right|3,41|| align=right|4,449||MBA||5. února 2000||Kitt Peak||M. W. Buie
|-
|(103739)||2000 CT110|| align=right|14,9|| align=right|2,639|| align=right|0,062|| align=right|7,73|| align=right|4,286||MBA||6. února 2000||Kitt Peak||M. W. Buie
|-
|(103740)||2000 CV110|| align=right|15,2|| align=right|2,783|| align=right|0,025|| align=right|1,85|| align=right|4,641||MBA||6. února 2000||Kitt Peak||M. W. Buie
|-
|(103741)||2000 CA112|| align=right|15,9|| align=right|2,563|| align=right|0,220|| align=right|11,42|| align=right|4,102||MBA||7. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(103742)||2000 CP112|| align=right|16,7|| align=right|2,215|| align=right|0,145|| align=right|0,83|| align=right|3,296||MBA||7. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(103743)||2000 CS112|| align=right|14,8|| align=right|2,621|| align=right|0,073|| align=right|9,18|| align=right|4,242||MBA||7. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(103744)||2000 CV112|| align=right|15,2|| align=right|2,310|| align=right|0,096|| align=right|6,99|| align=right|3,511||MBA||7. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(103745)||2000 CC113|| align=right|16,1|| align=right|2,611|| align=right|0,076|| align=right|1,37|| align=right|4,219||MBA||8. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103746)||2000 CK113|| align=right|15,5|| align=right|2,374|| align=right|0,132|| align=right|6,27|| align=right|3,656||MBA||10. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103747)||2000 CT114|| align=right|14,7|| align=right|2,748|| align=right|0,061|| align=right|10,21|| align=right|4,556||MBA||1. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(103748)||2000 CE115|| align=right|16,4|| align=right|2,297|| align=right|0,137|| align=right|6,31|| align=right|3,481||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103749)||2000 CO115|| align=right|16,4|| align=right|2,571|| align=right|0,084|| align=right|3,15|| align=right|4,122||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103750)||2000 CZ116|| align=right|15,4|| align=right|2,392|| align=right|0,105|| align=right|10,89|| align=right|3,699||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek